Олга «Рита» Йовичич (; 1920, Кралево — 11 июля 1942, Дуге, Независимое государство Хорватия) — югославская студентка, партизанка Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.

Биография 
Родилась в 1920 году в Кралево. Окончила школу Кралево, в 1939 году уехала учиться в Белградский университет. В университете являлась одной из лучших студенток, занимаясь активной общественной деятельностью. В 1940 году вступила в компартию. В июне 1941 года, спустя несколько дней после начала войны СССР и Германии была арестована немецкой полицией по обвинению в сотрудничестве с коммунистическими партизанами, но отказалась что-либо говорить на допросах и в августе сбежала из тюрьмы с подругой, вступив в партизанское движение.

Партизанская деятельность 
Олга вступила в Кралевский партизанский отряд имени Йована Курсулы. Вместе с подругой они считались лучшими бойцами отряда, занимались агитацией и пропагандой, а также вербовкой новобранцев. В дни Первого антипартизанского наступления участвовала в боях за Санджак. 21 декабря 1941 вступила в 1-ю пролетарскую ударную бригаду, заняв должность политрука 1-й роты 4-го кралевского батальона.

Олга стала первой женщиной-политруком в армии Югославии. Она проявляла себя не только с оружием в руках, но и перед битвой, обращаясь к партизанам с напутственными речами. Олга вела за собой югославов во время Игманского марш-броска, битвы при Яхорине, Второго и Третьего антипартизанских наступлений, походе в Боснийскую Краину и стычках на Неретве. Благодаря этому многие партизаны могли доверять ей и поддерживали её как лидера роты. Более того, она никогда не оставляла своих солдат, несмотря на болезни и ранения.

Зимой 1941/1942 годов её отряд был окружён немцами в Романии. 1-я рота 4-го батальона попыталась прорвать кольцо окружения и выйти к Рогатице. Олга в то время серьёзно болела, у неё была высокая температура. Командир роты и солдаты с трудом её уговорили некоторое время побыть в походном лазарете, но не успели они пройти и нескольких километров, как их настигла Олга. Она заявила, что не могла оставить свою роту в тот момент, когда та выполняет особенно важное задание. Несмотря на сильную метель, солдатам удалось прорвать кольцо окружения и выйти к Яхорине.

Гибель 

В июле 1942 года во время битвы за Прозор Олга прибыла в село Дуге, где некоторое время зазывала босниек-мусульманок в 4-й батальон, который дислоцировался в то время в Дуге. 11 июля 1942 Олга возвращалась с группой девушек, вступивших в партизанские отряды, и неожиданно столкнулась с вооружёнными бандитами. Один из них открыл огонь из пулемёта и тяжело ранил Олгу. Однополчане уничтожили бандитов и срочно отправили Олгу в село, но от ран она вскоре скончалась в тот же день.

Награды 

20 декабря 1951 Олге Йовичич было посмертно присвоено звание Народного героя Югославии.

Литература 
 Народни хероји Југославије. «Младост», Београд 1975. година.
 Хероине Југославије. «Спектар», Загреб 1980. година.

Коммунисты Югославии
Умершие от ран
Женщины в Народно-освободительной войне Югославии
Коммунисты Сербии